

Patronyme 

Coppé est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

 Albert Coppé (1911-1999), homme politique belge ;
 Joseph Coppé (1927-2011), journaliste belge ;
 Griet Coppé (1957-), femme politique belge.

Voir aussi